

Més setmanes #1 per any 
Aquesta llista recull les cançons (des de 1959) i els àlbums (des de 1969) que més setmanes han estat com a més venudes a la llista d'èxits cada any a Espanya. No es comptabilitzen aquells que ho han sigut entre el final d'un any i el començament del següent, encara que acumulen més setmanes.

En negreta es destaquen les que més setmanes han acumulat com a número 1 durant un any a cada dècada i amb  les que més setmanes han acumulat com a número 1 durant un any en tots els temps des de 1959 o 1969, segons el cas

Cançons i àlbums més setmanes número 1 en vendes a Espanya 
Cançons i àlbums amb més setmanes en el número 1 en vendes a Espanya des de 1959 (cançons) i 1969 (àlbums) fins avui. Els empats estan ordenats per any, les/els més antigues/antics davant.

Cançons, per dècada

Àlbums, per dècada

Intèrprets per dècada (cançons)

Intèrprets per dècada (àlbums) 
(entre parèntesis) el nombre d'àlbums

Per intèrpret (cançons)

Per intèrpret (àlbums)

Línia del temps del rècord de setmanes número 1

Referències 

Llistes de música
Llistes d'Espanya